Ди:

Ди (), Бэйди или Северные Ди () — группа племён, обитавших в VII—IV веках до н. э. к северу от китайских царств.
Ди () — одно из племён, входивших в состав так называемых «Пяти Варваров», проживавших по соседству с Китаем IV—V веках н. э.